Idenor kan syfta på:

 Idenors socken – en socken i Hälsingland
 Idenors landskommun – en tidigare kommun i Gävleborgs län 1863–1951
 Idenors församling – en tidigare församling i Uppsala stift –2002
 Idenors kyrka – en kyrkobyggnad i Hudiksvallsbygdens församling
 Idenors distrikt – ett distrikt i Hudiksvalls kommun och Gävleborgs län 2016–
 Idenor –  en småort i Hudiksvalls kommun